Шлёссли () — многозначный немецкий термин.
 Шлёссли — старинный замок в Швейцарии в кантоне Арау в городе Аарау.
  — старинный замок в Швейцарии в кантоне Аргау в городе Бремгартен.